Hagiografies: 
 Sant Pau apòstol (Tars, ~7/10 - Roma, ~64/67), apòstol del gentils
 Sant Pau de la Creu, (1694-1775), sacerdot italià, fundador de la Congregació de la Passió de Jesucrist
 Sant Pau l'Ermità o de Tebes (segles III-IV), monjo d'Egipte, considerat el primer ermità
 Sant Pau de Narbona (segle III), primer bisbe de Narbona
 Sant Pau de Tricastin (), bisbe de Saint-Paul-Trois-Châteaux 
 Sant Pau papa, pontífex romà del segle VIII 
 Sant Pau, Ciril, Eugeni i companys màrtirs, màrtir al segle IV
 Sant Pau I de Constantinoble, patriarca de Constantinoble al segle IV
 Entitats de població: 
 Sant Pau (Manresa), nucli de població del municipi de Manresa (Bages)
 Sant Pau (barri de València)
 Sant Pau de Fenollet, municipi de la Fenolleda (Occitània)
 Sant Pau de la Guàrdia, nucli de població del municipi del Bruc (Anoia)
 Sant Pau d'Ordal, cap del municipi de Subirats (Alt Penedès)
 Sant Pau de Pinós, nucli de població del municipi de Santa Maria de Merlès (Berguedà)
 Sant Pau de Segúries, municipi del Ripollès
 Sant Pere i Sant Pau, nucli de població del municipi de Tarragona (Tarragonès)
 Edificis:
 Sant Pau del Camp, monestir benedictí de la ciutat de Barcelona
 Sant Pau de Casserres, església romànica del municipi de Casserres (Berguedà)
 Sant Pau de Riu-sec
 Ermita de Sant Pau d'Arbolí, ermita de l'Arbolí (Baix Camp)
 Hospital de Sant Pau, hospital modernista de Barcelona, obra de Lluís Domènech i Montaner, declarada Patrimoni de la Humanitat
 Fortalesa de Sant Pere i Sant Pau, fortificació de la ciutat russa de Sant Petersburg
 Orografia:
 Muntanya de Sant Pau, diversos topònims
 Serra de Sant Pau serra repartida entre Cabacés i la Figuera (el Priorat)
 Miscel·lània:
 Camí de Sant Pau, pista rural de Sant Martí de Centelles, a la comarca d'Osona
 Sant Pau (Velázquez) quadre del pintor Diego Velázquez i exposat al Museu Nacional d'Art de Catalunya
 Sant Pau (El Greco), obra d'El Greco, realitzada entre 1610 i 1614
 restaurant Sant Pau